Тіганоподібні (Eurypygiformes) — ряд кілегрудих птахів. Запропонована у 2008 році та визнана в 2009 році Міжнародним орнітологічним комітетом та Американською спілкою орнітологів.

Включає два сучасні види  — кагу (Rhynochetos jubatus) з Нової Каледонії і тігану (Eurypyga helias)  з тропічної Америки. Кожен вид виділяється в окрему родину. Описано також ще один вимерлий вид кагу — Rhynochetos orarius, який вимер з появою людей у новій Каледонії. Наближчими сучасними родичами групи є фаетоноподібні (Phaethontiformes).

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає положення групи в кладі Passerea, за Jarvis, E.D. et al. (2014):

Примітки 

Ряди птахів
Кілегруді